Kholagaun peut faire référence à :
 Kholagaun, un village du Népal situé dans le district de Rukum ;
 Kholagaun, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli.